Scholz kan som auktorsförkortning betyda:

 Hildemar Wolfgang Scholz
 Peter Scholz
 Tomas Scholz
 Ursula Scholz
 Joseph B. Scholz

Robotskapade auktorsförkortningar